Koro (istočnovanuatski jezik), jezik iz Vanuatua.
Koro (manding jezik), jezik iz Obale Slonovače.
Koro (oceanijski jezik), jezik iz Papue Nove Gvineje
Koro (tibetsko-burmanski jezik) jezik iz Indije, čeka se na priznanje.